Золотой Лотос (вьетнамский: Bông sen vàng) — высший приз, присуждаемый фильмам на Вьетнамском кинофестивале. Впервые был представлен в 1973 году на , состоявшемся в Ханое. Премия присуждается в пяти категориях: полнометражный художественный фильм; direct-to-video; документальный фильм; научно-популярный фильм и анимационный фильм. «Золотой лотос» присуждается одному или нескольким фильмам, которые жюри признают лучшими в каждой категории. Также возможно, что приз не будет присуждён вообще, если жюри решит, что ни один фильм на фестивале не заслуживает Золотого лотоса. Его не следует путать с премией «Золотой воздушный змей» Вьетнамской киноассоциации.

История 
На , проходившем в Ханое в 1970 году, официальных премий не было. На  было решено, что Chung một dòng sông (1959), первая кинопостановка Северного Вьетнама, и Con chim vành khuyên будут отмечены недавно учреждённым призом под названием «Золотой Лотос» (). Вместе с Chung một dòng sông и Con chim vành khuyên эту награду на фестивале получили несколько художественных фильмов: Chuyn vợ chồng anh Lực, Chị Tư Hậu, Hai người lính, Đường về quê mẹ. Золотого лотоса также были удостоены семь документальных фильмов.

Начиная с  в 1980 году начал присуждаться новый «Золотой лотос» за лучший анимационный фильм, а на  (2001) был учреждён четвёртый приз за лучший фильм direct-to-video.

Обладатели премии

Художественный фильм

Другие категории

Неоднократные победители

Примечания 

Кинопремии Вьетнама
Награды, появившиеся в 1973 году